Românești, comune della Romania nel distretto di Botoșani
Românești, comune della Romania nel distretto di Iași
Romănești, comune della Moldavia nel distretto di Strășeni